Марс Фазылович Уркумбаев (23 ноября 1939, Алма-Ата, Казахская ССР — 18 февраля 2012) — казахстанский государственный деятель, министр экономики Казахстана (1994).

Биография 
В 1962 г. окончил механический факультет Казахского химико-технологического института (КазХТИ). Доктор технических наук. Профессор. Академик Международной инженерной академии и Инженерной академии Республики Казахстан.

 1962—1964 гг. — ассистент КазХТИ,
 1965—1968 гг. — аспирант Московского высшего технического училища,
 1969—1973 гг. — старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, декан КазХТИ,
 1973—1991 гг. — ректор Джамбулского гидромелиоративно-строительного института,
 1990—1992 гг. — генеральный директор региональной ВЭА «Тараз» — заместитель председателя Джамбулского облисполкома,
 1992—1993 гг. — глава Южно-Казахстанской областной администрации,
 1992—1994 гг. — председатель Южно-Казахстанского отделения Академии наук Казахстана,
 февраль — сентябрь 1994 г. — министр экономики Республики Казазстан,
 1994—1998 гг. — президент международного фонда «Интеграция Юг»,
 1995—2005 гг. — президент Союза промышленников и предпринимателей Казахстана.
 1999—2001 гг. — председатель правления Конфедерации работодателей РК (с декабря).
 2002—2004 гг. — почетный председатель компании Казфосфат, одновременно член совета директоров ОАО «Банк Каспийский».

С 2001 г. — заведующий кафедрой Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати.

Депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12 созыва. Автор более 10 книг и более 200 научных статей.

Дети: Уркумбаев Марс Марсович 1968 г.р., Уркумбаева Марианна Марсовна 1971 г.р, супруга Кирсанова Татьяна Николаевна 1945 г.р. внуки: Уркумбаев Марс Марсович 1989 г.р, Уркумбаев Темирлан Ерланович 1991 г.р, Уркумбаева Саида Марсовна 1994 г.р.

Награды и звания 
Награждён орденами «Курмет» (2001 г.), Трудового Красного Знамени, Знак Почета, медалями. Лауреат Государственной премии СССР.
 2009 — Орден Парасат

Примечания

Источники 
 https://web.archive.org/web/20120623045121/http://idwhoiswho.kz/node/843
 Ушёл из жизни академик Марс Уркумбаев

Министры экономики Казахстана
Акимы Южно-Казахстанской области
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва
Ректоры вузов Казахстана
Выпускники Южно-Казахстанского университета
Преподаватели вузов Казахстана